

Santas cristãs
 Susana de Roma — virgem mártir do , é a santa mais conhecida como "Santa Susana"
 Susana de Eleuterópolis — mártir do 
 Santa Ana de Constantinopla — santa bizantina do ; também conhecida como Susana de Constantinopla
 Susana da Armênia — mártir armênia do 
 Susana, Arquelais e Tecla — três virgens mártires do 
 Melécio e os mártires da Galácia — mártires do  dentre os quais havia uma Santa Susana, comemorada em 24 de maio

Geografia 
Santa Susana (Alcácer do Sal) — ex-freguesia portuguesa
Santa Susana (Barcelona) — município espanhol na Catalunha
Torre Santa Susanna — comuna italiana da Apúlia

Outros usos
Santa Susana (título cardinalício)
Santa Susanna alle Terme di Diocleziano — igreja de Roma

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos